Per Carlo de' Medici si può intendere:
Carlo di Cosimo de' Medici,  (1428/30-1492), figlio illegittimo di Cosimo il Vecchio, religioso.
Carlo di Ferdinando de' Medici (1595-1666), figlio di Ferdinando I de' Medici, cardinale
Giovan Carlo de' Medici (1611-1663), figlio di Cosimo II de' Medici, cardinale